Ри́кард «Ри́ки» Пуч Марти (; ; ) — испанский футболист, полузащитник клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».

Биография 
Рики Пуч родился в Матадепере, провинция Барселона, Каталония 13 августа 1999 года. Его отец, Карлес Пуч тоже был футболистом, играл на позиции левого защитника и всю свою карьеру провёл за «Террассу».

В 2013 году Рики присоединился к  «Барселоны».

13 января 2021 года в полуфинале Суперкубка Испании забил решающий гол в серии пенальти.

4 августа 2022 года Пуч перешёл в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», подписав 3,5-летний контракт до конца сезона 2025. «Барселона» оставила за собой право обратного выкупа игрока и 50 % от суммы его любой будущей продажи. В высшей лиге США он дебютировал 19 августа в матче против «Сиэтл Саундерс», выйдя на замену во втором тайме. 31 августа в матче против «Торонто» забил свой первый гол в MLS.

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Чемпион Испании: 2018/19
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21

Статистика выступлений

Клубная 
.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»